L'Engie Open de Biarritz Pays basque (précédemment connu sous le nom d'Open GDF Suez de Biarritz) est un tournoi professionnel féminin de tennis situé à Biarritz en France. Ce tournoi du circuit ITF a une dotation de  ce qui en fait l'un des plus importants du circuit secondaire féminin. Il se déroule chaque année en septembre sur terre battue. 

L'édition 2018 a lieu du 9 au  au Biarritz Olympique Tennis, au Parc des sports d'Aguiléra et est remportée par Tamara Korpatsch en simple. Après plusieurs éditions en septembre (de 2015 à 2018), l'édition 2019 se joue à nouveau en juillet comme c'était le cas depuis 2009.

Un tournoi masculin de catégorie Challenger () s'est tenu à Biarritz en 1979. Organisé au début du mois d'août, il constituait la première étape d'une tournée composée des tournois de Royan et du Touquet.

Tournoi féminin

En simple

En double

Tournoi masculin

En simple

En double

Liens externes